AR Близнецов () — одиночная переменная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 11 011 световых лет (около 3 376 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15,1m до +13,7m.

Характеристики 
AR Близнецов — красная пульсирующая полуправильная переменная звезда типа SRA (SRA) спектрального класса M6. Эффективная температура — около 3299 К.

Примечания